Хакала () — финская фамилия. Известные носители:

 Хакала, Аки Маркус (род. 1979) — финский музыкант.
 Хакала, Туомо (род. 1957) — финский священник, архимандрит.